Mercedes-Benz L319 — семейство малотоннажных автомобилей компании Mercedes-Benz. Серийное производство автомобилей длилось с 1955 по 1968 год. Автомобиль предлагался с целым рядом кузовов фургонов и грузовиков. Также были доступны варианты специального назначения и микроавтобуса (O 319).

Дебют 
К 1955 году Daimler-Benz был широко представлен на рынке легковых автомобилей, а также предлагал коммерческим операторам широкий ассортимент обычных грузовиков. Самым маленьким из грузовиков, предлагаемых в тогдашнем виде с 1945 года, был Mercedes-Benz L 3500 range. Что касается лёгких коммерческих автомобилей, то во время войны «Мерседес» был вынужден из-за навязанной правительством рационализации производить грузовик Opel Blitz своего ведущего конкурента, но с довоенных времён компания не выпускала ни одного собственного коммерческого автомобиля не более 3 тонн. Однако в начале 1950-х годов успех фургона Volkswagen panel и обновлённого Opel Blitz убедили Mercedes-Benz в том, что эта категория слишком важна, чтобы её игнорировать.

Запуск 
Фургон, премьера которого состоялась на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1955 года, имел полную массу 3,6 тонны и максимальную грузоподъёмность 1,6 или 1,8 тонны в зависимости от версии. Широкий диапазон перестановок кузова включал панельный фургон, лёгкий грузовик стандартного уровня, лёгкий грузовик низкого уровня и различные типы микроавтобусов. Варианты пожарных машин особенно хорошо представлены среди сохранившихся L319, которые можно увидеть в автомобильных музеях.

Интерьер транспортного средства и отличия от Volkswagen Transporter 
Фургон отличался от Volkswagen Transporter современной кабиной без капота, характерного для Opel Blitz и более крупных коммерческих автомобилей Mercedes-Benz того времени. Размещение водителя в кабине автомобиля обеспечивало хороший обзор и придавало автомобилю современный вид, а также максимизировало грузовое пространство. Но сохранение переднего двигателя так и продолжало делить кабину с двигателем, который занимал пространство между водителем и пассажиром, и конструкторы кузова также должны были учитывать приводной вал, который соединялся с задними колёсами. Автомобиль имеет радиус поворота 11,5 метров.

Ходовая часть 
Листовые пружины и жёсткие оси имели преимущество простоты, а затраты на разработку также были снижены за счёт использования двигателей непосредственно из семейства легковых автомобилей компании. Оригинальный L319s делил двигатель мощностью 43 л. с. Mercedes-Benz 180D. Впоследствии наряду с бензиновыми двигателями были предложены более мощные дизельные варианты.

Сборка 
Первоначально фургоны собирались в Зиндельфингене, недалеко от головного офиса Mercedes в Унтертюркхайме. Однако в 1958 году компания приобрела Auto Union в пакете активов, который включал завод в Дюссельдорфе, где эта компания строила автомобили после потери своего первоначального завода в Цвиккау в 1945 году. Mercedes постепенно перевёл производство автомобилей Auto Union на новый завод в Ингольштадте, и Дюссельдорфский завод так и остался производить коммерческие автомобили Mercedes-Benz. Производство L319 было перенесено в Дюссельдорф в 1961 году.

Фургон также был собран в Испании и в Австралии из комплектов ЧКД.

А версия микроавтобуса была собрана в Иране компанией Iran Khodro.

Изменение названия 
В 1963 году от обозначения L 319 отказались. Эти автомобили теперь назывались L 405 (с дизельным двигателем) и L 407 (с бензиновым двигателем). Были также L 406 и L 408. Это было частью более широкой переориентации линейки коммерческих автомобилей компании, предназначенной для инициированных, чтобы идентифицировать «вес и выходные данные» в названиях моделей.

Галерея

Технические характеристики

Вытеснение 
В 1968 году L319 был заменён фургоном Mercedes-Benz T2. К этому времени было произведено от 120 000 до 140 000.

Ссылки 
 Mercedes-Benz transportbilars svenska webbplats.
 319er Club 

Автомобили Mercedes-Benz